Concerto per violino e orchestra n. 2 – composizione di Béla Bartók
Concerto per violino e orchestra n. 2 – composizione di Max Bruch
Concerto per violino e orchestra n. 2 – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per violino e orchestra n. 2 – composizione di Niccolò Paganini 
Concerto per violino e orchestra n. 2 – composizione di Dmitrij Šostakovič